Ōsaki steht für:
 Ōsaki (Miyagi), Stadt in Japan
 Bahnhof Ōsaki in Shinagawa, Präfektur Tokio, Japan

Ōsaki oder Osaki ist der Familienname folgender Personen:
 Koshi Osaki (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Jun’ya Ōsaki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Leo Ōsaki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Ōsaki (* 1976), japanischer Marathonläufer
 Shun Osaki (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiko Osaki (1939–2015), japanischer Schwimmer 

Siehe auch:
 Osakis, Stadt in Minnesota, Vereinigte Staaten